Перескоков — фамилия; имеет женскую форму Перескокова.
 Перескоков, Александр Викторович (род. 1956) — российский государственный и политический деятель, советник губернатора Кировской области.
 Перескоков, Вадим Игоревич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Перескоков, Юрий Валентинович (род. 1963) — советский и российский футболист.